Moorheide bezeichnet:

 ein Biotop, siehe Moorheide (Biotoptyp)
 das Heidekräutergewächs Glocken-Heide (Erica tetralix)
 einen Ortsteil von Erkelenz, siehe Gerderhahn#Moorheide